Slalom gigant kobiet podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1988 w Calgary został rozegrany 24 lutego. Zawody odbyły się na trasie w ośrodku narciarskim Nakiska. Mistrzynią olimpijską w tej konkurencji została Szwajcarka Vreni Schneider, srebro wywalczyła Christa Kinshofer z RFN, a brąz zdobyła kolejna reprezentantka Szwajcarii - Maria Walliser.

Wyniki

Bibliografia 
  

Narciarstwo alpejskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1988